Cała jesteś w skowronkach, a Skaldowie együttes 1969-es lemeze
 Cała jesteś w skowronkach, az előbbi lemez címadó dala